Die Communauté de communes du Pays de Mormal ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform der Communautés de communes.

2014 wurde die Communauté de communes du Quercitain aufgelöst und die dazugehörenden Gemeinden in die Communauté de communes du Pays de Mormal integriert.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays de Mormal